«Concentración» puede referirse a:

Economía 
 Concentración empresarial o concentración industrial, agrupación de empresas a través de acuerdos, fusiones, o la dependencia de participaciones accionariales a una empresa matriz (grupo de empresas, holding, trust, cártel, etc.). Si se concentran empresas del mismo sector se denomina concentración horizontal, mientras que si lo hacen empresas de distintos sectores vinculadas por ser clientes unas de otras se habla de concentración vertical (a veces concentrando (agrupando) todas las fases de un mismo proceso productivo).
 Concentración de mercado, proceso de disminución del número de empresas participantes en un mercado determinado, y que puede llegar a engendrar un monopolio; es una tendencia natural de la economía de mercado al tratar de disminuir costes y aumentar beneficios, y que el Derecho de la competencia o Derecho a la concurrencia tiende a equilibrar.

Política 
 Como parte del nombre de partidos políticos:
 Concentración Popular Ortodoxa, partido político griego.
 Concentración de Fuerzas Populares, partido político de Ecuador.
 Concentración Popular por el Progreso (en francés Rassemblement populaire pour le Progrès), partido político de Yibuti.
 Agrupación por la República o Concentración por la República, partido político francés de ideología gaullista fundado por Jacques Chirac en 1976.
 Concentración política, concentración popular y abierta, pero con una finalidad política, generalmente convocada por una o varias agrupaciones políticas. Obviamente, este tipo de concentración se convoca para un lugar predeterminado y puntual (para una ocasión).

Otras ciencias 
Química
 la concentración de una disolución es la proporción o relación que hay entre la cantidad de soluto y la cantidad de disolvente.
Psicología
 la concentración es un proceso psíquico que consiste en centrar toda la atención de la mente sobre un objetivo.
Física,
 la concentración es la magnitud que expresa la cantidad de sustancia por la unidad de volumen.
Metalurgia
la concentración es un conjunto de procesos físicos o fisicoquímicos, con el objeto de separar los minerales valiosos de la ganga (material estéril), obteniéndose así un concentrado y un relave.

Miscelánea 
 Concentración parcelaria, consiste en agrupar las parcelas de un propietario en el menor número posible de ellas o por aplicación de cierto criterio o regla. Esta solución no es fácil de realizar, porque se trata de concentración en un lugar muy bien localizado y que tiene una vocación agrícola para un cultivo definido. Si ello fuera así, lo que resulta mejor para el propietario favorecido con la concentración de sus parcelas en un solo lugar, puede resultar muy negativo para los demás.
 Concentración popular, reunión en relación con un asunto o acto, realizada en algún lugar público, y que en muchos casos convoca a una importante cantidad de personas.
 Campo de concentración, centro grande de detención o confinamiento en masa.

Wikcionario